Ralli ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Ralli (1935–2016), italienischer Schauspieler
 Giovanna Ralli (* 1935), italienische Schauspielerin
 Placido Ralli (1804–1884), römisch-katholischer Bischof, lateinischer Patriarch von Antiochia
 Théodore Jacques Ralli (1852–1909), französischer Maler
 Sophia Ralli (* 1988), griechische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Rallis
 Rally